Думешти има више значења:

 Думешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Думешти (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Думешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Думешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Думешти (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији
 Општина Думешти (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији